Tadewosjan ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Tadewosjan (* 1980), armenischer Fußballspieler
 Arkadi Ter-Tadewosjan (1939–2021), armenischer Generalmajor
 Jegische Tadewosjan (1870–1936), armenisch-sowjetischer Maler
 John Ter-Tadewosjan (1926–1988), sowjetisch-armenischer Komponist und Violinist
 Wahe Tadewosjan (* 1983), armenischer Fußballspieler